Harpur (Nawalparasi)
 Harpur (Parsa)

Zobacz też